Mathew Dumba (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta, d'une mère philippine et d'un père d'origine roumaine) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière junior avec les Rebels de Red Deer dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au troisième tour, en  position par le Vitiaz Tchekhov au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il est sélectionné au premier tour, en septième position par le Wild du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Rebels de Red Deer || LHOu || 6|| 0|| 0|| 2|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Rebels de Red Deer || LHOu || 62|| 15|| 11|| 26|| 83|| 9|| 2|| 0|| 2|| 20 
|-
| 2011-2012|| Rebels de Red Deer || LHOu || 69|| 20|| 37|| 57|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Rebels de Red Deer || LHOu || 62|| 16|| 26|| 42|| 80|| 9|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Wild du Minnesota || LNH || 13 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Winterhawks de Portland || LHOu || 26 || 8 || 16 || 24 || 37 || 21 || 8 || 10 || 18 || 33
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 58 || 8 || 8 || 16 || 23 || 10 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH ||20 ||5 || 9||14 || 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 81 || 10 || 16 || 26 || 38 || 6 || 0 || 2 ||2  || 6
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 11 || 23 || 34 || 59 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 14 || 36 || 50 || 41 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 32 || 12 || 10 || 22 || 21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 69 || 6 || 18 || 24 || 41 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 51 || 6 || 15 || 21 || 46 || 7 || 1 || 2 || 3 || 17
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH ||57 ||7 ||20 ||27 ||47 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2

| 519 || 75 || 147 || 222 || 318 || 43 || 5 || 8 || 13 || 35

En équipe nationale 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 5|| 7|| 12|| 20|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 12 || +4 || align="left"|Quatrième place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 1 || 1 || 2 || 2 || +8 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ouest  
 2010-2011 : remporte le trophée Jim-Piggott

Ligue canadienne de hockey 
 2011-2012 : participe au match des meilleurs espoirs

Championnat du monde moins de 18 ans 
 2012 : nommé meilleur défenseur
 2012 : meilleur pointeur
 2012 : meilleur passeur
 2012 : meilleur buteur chez les défenseurs

Ligue nationale de hockey 
 2019-2020 : remporte le trophée King-Clancy

Notes et références 

Naissance en juillet 1994
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de repêchage du Vitiaz Tchekhov
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur du Wild de l'Iowa
Champion du monde de hockey sur glace
Gagnant du trophée King-Clancy
Personnalité canadienne née d'un parent roumain
Personnalité canadienne née d'un parent allemand